Dongjak-gu, arrondissement de Séoul
 Dongjak, station de métro à Séoul